La cathédrale des Saintes-Porteuses-de-Myrrhe (en ) est une cathédrale orthodoxe de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Elle fut bâtie en 1909.

Géographie de Bakou
Saintes-Porteuses-de-Myrrhe
Saintes-Porteuses-de-Myrrhe
Saintes-Porteuses-de-Myrrhe
Église orthodoxe russe en Azerbaïdjan